La Serie A1 1989-1990 è stata la 71ª edizione del massimo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto. 
In questa edizione, come già avvenuto nell'1984-85, le prime due classificate della Serie A2 accedono al turno preliminare dei Play-off, anziché ai quarti come nelle ultime stagioni.
La Canottieri Napoli conclude in testa la stagione regolare e batte la Rari Nantes Savona nella finale scudetto, tornando sul tetto d'Italia dopo undici anni.

Classifica

Play Off

Turno Preliminare

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Play out

Eliminatoria 1

Eliminatoria 2

Verdetti
 Can. Napoli Campione d'Italia
 RN Camogli e Fiamme Oro retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1989-90

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1989
Sport acquatici nel 1990
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto